Barranca de Upía kan syfta på:

Colombia 

 Barranca de Upía (kommun), Meta, 
 Barranca de Upía (ort), Meta,